O’Rahilly ist die anglisierte Form des ursprünglich patronymisch gebildeten irischen Familiennamens Ó Rathaille mit der Bedeutung „Abkömmling des Rathaille“.

Namensträger 
 Alfred O’Rahilly (1884–1969), irischer Politiker, Universitätspräsident und Physiker
 Cecile O’Rahilly (1894–1980), irische Keltologin
 Michael Joseph O’Rahilly, bekannt als The O’Rahilly (1875–1916), irischer Nationalist
 Ronan O’Rahilly (1940–2020), irischer Geschäftsmann
 Stephen O’Rahilly (* 1958), irisch-britischer Biochemiker und Endokrinologe
 Thomas Francis O’Rahilly (1883–1953), irischer Sprachforscher

Familienname
Patronym
Englischer Personenname